Saint-Vital est une commune du Savoie.
Saint-Vital est un quartier de la ville de Winnipeg (Manitoba).
 Saint-Vital en est la circonscription électorale.

Voir aussi 
 
 Basilique Saint-Vital

Homonymie de toponyme